

Каменушка — селище, Вяземський район, Хабаровський край
 Каменушка — присілок, Гур'євський округ, Кемеровська область
 Каменушка — селище, Зоринський район, Алтайський край